Второй этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в австрийском Хохфильцене со среды 5 декабря по воскресенье 9 декабря 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 7 декабря 2012 года.

Некоторые факты 

 Андреас Бирнбахер, Евгений Устюгов, Андрей Маковеев, Симон Халленбартер, Алекси Бёф, Фредрик Линдстрём, Сергей Семёнов, Ветле Шостад Кристиансен,  Матей Казар, Симон Эдер, Флориан Граф, Кристиан Де Лоренци, Венсан Же, Алексей Волков и Алексей Альмуков не допустили ни одного промаха.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 7 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Кристина Палка, Надежда Скардино, Мари Дорен-Абер, Екатерина Шумилова, Паулина Бобак и Ирина Кривко не допустили ни одного промаха.
 Йенни Юнссон не допустила ни одного промаха, но финишировала только 72.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 8 декабря 2012 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 8 декабря 2012 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 9 декабря 2012 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 9 декабря 2012 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка мира после второго этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

2-й этап